Кубок Кіпру з футболу 2017–2018 — 76-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул вдруге здобув АЕК (Ларнака).

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6 грудня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 грудня 2017

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/17 січня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 січня/21 лютого 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня/21 лютого 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 січня/14 лютого 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/21 лютого 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/28 лютого 2018

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 лютого/7 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/14 березня 2018

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 березня/11 квітня 2018

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18/25 квітня 2018

|}

Фінал

Посилання 
 Федерація футболу Кіпру  
 Кубок Кіпру на soccerway 

2017–2018
Кіпр
Кіпр